Anthony Langella – ciclista francese
 Antonio Langella – calciatore italiano
 Frank Langella – attore statunitense
 Viola Langella – allenatrice ed ex calciatrice italiana